Бревис — многозначный термин. Может означать:
 Бревис — диакритический знак, обозначающий короткий звук. Представляет собой дугу с наплывом в центре над буквой — ̆.
 Бревис (музыка) в музыке — длительность, равная двум целым нотам.
 Бревис (Бразилия) — город и муниципалитет в Бразилии.

См. также 
 Бреве